

Zoologie
Un chameau peut être un mammifère ou un papillon.

Toponymie
 Le Chameau est le point culminant des Saintes, en Guadeloupe.

Autres
 Chameau (voilier), trois-mâts du

Voir aussi
 Chameau magique
 Bataille du chameau